Місля () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кобія.
 Місля () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Скорцень.